Антигон:

 Антигон I Одноглазый (384 до н. э. — 301 до н. э.) — полководец Александра Великого, царь.
 Антигон II Гонат — царь Македонии (277—239 гг. до н. э.).
 Антигон III Досон — регент Македонии при малолетнем царе Филиппе V (правил до 221 г. до н. э.).
 Антигон (сын Эхекрата) — племянник Антигона III Досона, претендент на македонский престол.
 Антигон Каристский — учёный, писатель и поэт III века до н. э.
 Антигон Сохейский — богослов III века до н. э.
 Антигон I (Хасмоней).
 Антигон II (Хасмоней) — Матитьягу Антигон II, последний царь династии Хасмонеев (правил в 40—37 гг. до н. э.).

См. также 
 Антигона (значения)